Модест Кушарт (, 2 ноября 1925, Барселона — 31 октября 2007, Паламос) — каталонский , двоюродный брат Антони Тапиеса.

Биография 
Закончил Барселонскую академию живописи. В 1948 вошел в группу Доу эль Сет ( (Седьмая грань шестигранника)), которую составляли Жуан Бросса, Антони Тапиес и др.

В 1958 его персональная экспозиция была представлена в парижской галерее Рене Друэна, в 1959 он получил первую премию на Биеннале в Сан-Паулу, принял участие в кассельской выставке documenta, в 1960 — в выставке испанского авангарда в лондонской галерее Тейт и музее Гуггенхайма в Нью-Йорке.

С 1971 жил в Палафружеле. Выставки его работ проходили в Париже, Мадриде, Амстердаме, Токио, Базеле, Милане, Барселоне, Жероне и др. В 1988 его персональные экспозиции были представлены в Кобе и Токио.

В 1998 в Палафружеле был создан Фонд Кушарта.

Творчество 
Творчество Кушарта развивалось от экспрессионизма к абстрактному искусству и информелю.

Признание и награды 
Крест Св. Георгия правительства Каталонии, медаль Изабеллы Католички. Медаль г. Кобе. Премия Эухенио д’Орса от мадридской Ассоциации художественных критиков. Золотая медаль министерства культуры Испании за заслуги в искусстве (1999).

Примечания

Литература 
 Cirlot J.E. La pintura de Modest Cuixart. Barcelona: Seix Barral, 1958
 Caballero Bonald J.M. Cuixart. Madrid: Rayuela, 1977
 Kuspit D. Cuixart. Barcelona: Notar S.A., 1987
 Pagès M. Biografia inacabada. Barcelona: Ed. Parsifal, 2003

Ссылки 
 Сайт Фонда Кушарта
 Modest Cuixart, pintor y fundador del grupo 'Dau al Set'